Dziarzjynski rajon (vitryska: Дзяржынскі район, ryska: Дзержинский район) är ett distrikt i Belarus.   Det ligger i voblasten Minsks voblast, i den centrala delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Minsk.

Källor 

Dziaržynsk

Indelningar i Minsks voblast